Појам Титанија може да се односи на:
 Титанија (сателит), Уранов сателит
 Титанија (лептир), врста лептира из породице шаренаца